Jméno a příjmení František Teplý má více nositelů:

 František Teplý (1867–1945) – římskokatolický kněz, archivář v Jindřichově Hradci a regionální historik - amatér
 František Teplý (ředitel) (1865–1935) – starosta města a dlouholetý první ředitel nového reálného gymnázia ve Vyškově
 František Teplý (hudebník) (1917–1973) – český hudebník